Барбарис Франциска-Фердинанда () — кустарник, вид рода  семейства .

Растение названо в честь австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда.

В природе ареал вида охватывает западные районы Китая.

В культуре с 1900 года. Декоративен висячими метелками цветков и плодами.

Ботаническое описание 

Кустарник высотой до 3 м. Ветви почти цилиндрические, раскидистые, свисающие, красно-коричневые; в молодости пурпурные.

Листья яйцевидные или ланцетные, длиной 2—7 см, колюче-зубчатые, редко цельнокрайные, сверху матово-зелёные, снизу бледно-зелёные, блестящие, на черешках длиной 5—15 мм. Колючки простые, длиной до 2,5 см.

Цветки диаметром до 8 мм, в метёлках на цветоносах длиной до 12 см.

Ягоды эллипсоидальные, длиной 1,2 см, шарлаховые.

Цветёт в мае — июне. Плодоносит в сентябре.

Таксономия 
Вид Барбарис Франциска-Фердинанда входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Азии
Таксоны растений, названные в честь людей